Tjuvskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tjuvskär, Korpo, Åboland, 
 Tjuvskär, Nagu, Åboland, 
 Tjuvskär, Hangö, Nyland, 
 Tjuvskär, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar